Vé, cale dans laquelle il y a une entaille en forme de « V ».
 Vé, personnage de la mythologie nordique.

Voir aussi